

Sigle 
 Exhaust gas recirculation – ricircolo dei gas esausti
 Elemento di Garanzia Retributiva

Codici 
 EGR – codice vettore ICAO di Eagle Air